Antropologia: membres de la tribu àrab dels Abd-al-Qays
 Biografies:
 Abdi, cronista i funcionari otomà del s. XVII
 Abdi Efendi, cronista otomà del s. XVIII
 Abdi İpekçi, periodista turc
 Abdi Paixà, oficial i cronista otomà (?-1692)
 Abdi Paixà, oficial otomà (?-1686)